Scotsman (scozzese in lingua inglese) può indicare:

 The Scotsman – giornale online scozzese con sede a Edimburgo
 The Scotsman Hotel – albergo di Edimburgo
 Studebaker Scotsman – automobile prodotta in serie dalla Studebaker-Packard Corporation